Регла́мент (от  — правило):

 Документ, который перечисляет и описывает по порядку этапы (шаги), которые должна предпринимать группа участников для выполнения бизнес-процесса, как правило, с указанием требуемых сроков выполнения этапов (шагов).
 Свод постоянных или временных , регулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности палаты или однопалатного парламента, а также правовое положение депутата. Правила принимаются палатами в соответствии с принципами и иными предписаниями, содержащимися в конституциях, конституционных и органических законах, поэтому они могут быть отменены только органами конституционного надзора. В палатах обычно создаются специальные комитеты, контролирующие соблюдение регламента.
 В разговорной речи «регламент» может употребляться также для обозначения некоего свода правил и предписаний, регулирующих деятельность любого рода, любой организации или индивида
 Совокупность правил, определяющих порядок работы государственных органов, учреждений, организаций (например, Генеральный регламент государственных коллегий 1720 года, Регламенты Петра I).
 Порядок ведения заседаний, собраний, конференций, сессий и съездов представительных органов (например, Регламент совместных и раздельных заседаний палат Верховного Совета СССР, Регламент Государственной думы). Для стандартизации процедур и для помощи организациям в проведении собраний в ряде стран выпущены типовые регламентные сборники, содержащие замкнутый перечень ситуаций в ходе ведения собрания и правил их разрешения. Наиболее популярным регламентным сборником в настоящее время является книга «Правила распорядка Роберта», впервые изданная в США в 1876 году.
 Название некоторых актов международных конгрессов и конференций (например, Венский регламент 1815 года).
 Регламент технический — документ (нормативно-правовой акт), устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).
 Один из типов нормативных актов Европейского союза (ранее — Европейских сообществ). Более корректное название — «постановление». Отличается от директивы наличием прямого действия.
 Одно из разговорных значений слова «регламент» — ограничение времени выступления или обсуждения на конференциях, трибунах, заседаниях, собраниях, коллоквиумах, а также при выступлении на защите работ (дипломных, диссертаций, курсовых и т. п.). Например, «регламент для выступления = 15 минут, для обсуждения — 10 минут»

Примечания